— музей, посвящённый истории развития культуры города Нагасаки, а также международным контактам Японии с миром в период изоляции (XVII — XIX век).

Музей 
Здание музея находится на месте средневековой резиденции управляющего Нагасаки, эта усадьба полностью реконструирована. Музей был открыт в ноябре 2005 года.

Выставки состоят в основном из трёх зон — исторической культуры, магистрата Нагасаки и современной истории. В музее представлены 48 000 экземпляров, в том числе исторические документы, декоративно-прикладное искусство и артефакты, завезённые в Японию иностранными торговцами, которые рассказывают о Нагасаки в качестве единственного открытого окна для зарубежных стран (Португалии, Нидерландов, Испании, Китая, Кореи) в период национальной изоляции эпохи Эдо.

Также в музеи можно увидеть историю появления христианства в Японии. Музей содержит реконструкцию Управления магистрата Нагасаки, где показана жизнь японских чиновников прошлых веков.

Во время Второй мировой войны в музее находился штаб ПВО Нагасаки, а при атомной бомбардировке использовалось бомбоубежище, находившиеся на западной стороне здания.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт музея 
 Nagasaki Museum of History and Culture .

И